Ву́лиця Соше́нка — назва вулиці у різних населених пунктах України. Названа на честь українського художника Сошенка Івана Максимовича

Вулиця Сошенка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Сошенка — вулиця в місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Сошенка — вулиця в місті Рівне.

Вулиці, названі на честь людей